, guitariste japonais ;
 , banquier japonais ;
 , ingénieur japonais.